Махоуни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Махоуни, Эдвард Джозеф (более известен как Эдди Мани; род. 1949) — американский рок-певец, автор песен.
 Кэри Махоуни — персонаж американского сериала «Полицейская академия». См. также 
 Махони
 Махоун